Devotion steht für:

 Devotion (1921), US-amerikanischer Stummfilm von Burton George
 Devotion (1931), US-amerikanischer Pre-Code-Film von Robert Milton
 Devotion (1946), US-amerikanische Filmbiografie von Curtis Bernhardt
 Devotion (2022), US-amerikanisches Kriegsdrama von Regisseur J. D. Dillard 
 Devotion (Computerspiel) (), ein Computerspiel des taiwanischen Entwicklers Red Candle Games aus dem Jahr 2019
 Hingabe, rückhaltlose innere Beteiligung einer Person

 Devot steht für:
 Devot (Film), deutscher Spielfilm von Igor Zaritzki (2003)
 passive oder unterwürfige Rolle im BDSM, siehe Bottom

Siehe auch:
 No Devotion (Rock-Band)